Namibia steht für:

 Namibia, einen seit 1990 unabhängigen Staat im Südwesten Afrikas
 die von der UN-Vollversammlung bereits 1968 eingeführte offizielle Bezeichnung für Südwestafrika
 (1718) Namibia, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Namibia (Gattung), eine Pflanzengattung aus der Familie der Mittagsblumengewächse (Aizoaceae)

Siehe auch:
 Provinz Namibe, an Namibia angrenzende Provinz in Angola